Vincent Nesa (né le  à Saint-Cyr-l'École en France) est un joueur français de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || Dragons de Rouen II || Division 3 || 10 || 9 || 9 || 18 || 18 || 7 || 3 || 7 || 10 || 6
|-
| 2014-2015 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 18 || 7 || 13 || 20 || 18 || 6 || 3 || 4 || 7 || 4
|-
| 2015-2016 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 20 || 2 || 1 || 3 || 0 || 15 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Drakkars de Caen || Division 1 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 12 || 4 || 14 || 18 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 33 || 0 || 1 || 1 || 4 || 19 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || Drakkars de Caen || Division 1 || 13 || 2 || 6 || 8 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 1 || 1 || 4 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 44 ||3 || 4 ||7 ||8||15||1||0||1||0
|-
| 2017-2018 || Drakkars de Caen || Division 1 || 8 || 3 || 5 || 8 || 4 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 44 || 2 || 10 || 12 || 10 || 16 || 1 || 4 || 5 || 5
|-
| 2018-2019 || Drakkars de Caen || Division 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 38 || 8 || 11 || 19 || 20 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2020-2021||  Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 22 || 4 || 8 || 12 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 43 || 11 || 15 || 26 || 24 || 7 || 2 || 0 || 2 || 6

Au niveau international 

|-
|2014|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||2||0||2|| 2||-4|| align="left"| 
|-
|2016 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||4||0||0||0|| 2||0|| align="left"|

Références 

Naissance en juin 1996
Naissance à Saint-Cyr-l'École
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Hockey Club de Caen